Первая Чаншайская операция (1939)
 Вторая Чаншайская операция (1941)
 Третья Чаншайская операция (1942)
 Четвёртая Чаншайская операция (1944)